Komplett Bank ASA är en norsk bank som erbjuder lånetjänster, kreditkort och sparkonto för privatkunder via internet. Bankens verksamhetsområden är Norge, Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i Lysaker, Norge, nära Oslo. Komplett Bank är noterad på Oslo Börs med tickern KOMP. 

Komplett Bank lanserade komplettbank.fi i Finland februari 2017 och komplettbank.se i Sverige i mars 2018.

Komplett Bank har ett eget kreditkort kopplat till Mastercard. Kreditkortet lanserades i Norge vid slutet av år 2015 och i Sverige och Finland i början av år 2019. Till kortet hör ett bonusprogram i samarbete med nätbutiken Komplett.

Referenser

Norska banker
banker bildade 2014